MCA může znamenat:

 Micro Channel Architecture – počítačová sběrnice společnosti IBM
 MCA Records – americká nahrávací společnost
 MCA atelier – pražská architektonická kancelář
 přezdívka hudebníka Adama Yauche